Gran Palacio puede referirse a:
Gran Palacio de París
Gran Palacio de Constantinopla o Palacio Sagrado. 
Gran Palacio de Bangkok
Gran Palacio del Kremlin
Gran Palacio de Estudios del Pueblo, Pionyang.
Gran Palacio de Trianon
Gran Palacio de Peterhof